École de Vienne est le nom donné à : 

 une école de pensée économique, l'école autrichienne d'économie ;
 une école de pensée juridique, le normativisme ;
 trois écoles musicales autrichiennes :
 l'école préclassique de Vienne (Wiener Vorklassiker Schule ou Frühe Wiener Schule) qui regroupe les musiciens viennois qui ont joué un rôle déterminant, à partir de 1730, dans la transition entre la musique baroque et la musique de la période classique ;
 le classicisme viennois également nommé « première école de Vienne » ;
 une école musicale du début du  aussi appelée « seconde école de Vienne » ;
 un groupe d'historiens de l'art au tournant du , également connue comme l'école viennoise d'histoire de l'art, comprenant notamment Aloïs Riegl, Max Dvorak, Julius von Schlosser, Otto Pächt ;
 l'école de médecine de Vienne, célèbre à la fin du  et au , notamment par Mesmer, Freud, Semmelweis, entre autres.

Voir aussi 
 Cercle de Vienne, club philosophique des années 1920-1930 appartenant au mouvement de l'empirisme logique.

Homonymie